Алкохол може да се односи на:

 Алкохол, класа једињења у хемији
 Етанол, колоквијално познат као алкохол или етил-алкохол, користи се за дезинфекцију и главни је састојак бројних пића
 Алкохолно пиће,
 Алкохол 120%, рачунарски програм програм ()